Brian Nash (1956- ) est un acteur américain.
 Brian Nash (1963- ) est un bassiste britannique.

Voir aussi